pasowanie (maszynoznawstwo)
 pasowanie na rycerza